Bank holiday - vakantiedagen
 Bank Holiday (film) - film uit 1938